Les attentats du 7 mai 2005 à Yangon sont des explosions de bombes presque simultanées qui ont fait 11 morts et 162 blessés le 7 mai 2005 à Yangon, en Birmanie.

Déroulement 
Le 7 mai 2005, des explosions de bombes presque simultanées se sont produites dans deux supermarchés et un centre de congrès à Yangon. La première bombe a explosé dans une salle d'exposition à  où une foire commerciale thaïlandaise était en cours, tuant trois personnes dont un moine bouddhiste et en blessant beaucoup d'autres. La deuxième explosion a eu lieu dans un supermarché City Mart dans le  et la dernière explosion a frappé le centre commercial Dagon près de l'.

Enquête 
Les autorités ont blâmé l'Union nationale karen, l', le Parti progressiste national Karenni et le . L'Union nationale Karen et l'Armée de l'État Shan-Sud ont rapidement nié toute responsabilité.

Notes et références 

Mai 2005
2005 en Birmanie
Rangoun
Attentat à la bombe